La famille Beaumont est originaire de Normandie, et plusieurs de ses membres furent prénommés Robert. Certains furent comte de Meulan et/ou comte de Leicester :
 Robert  de Meulan (1050-1118),  de Leicester, comte de Meulan ;
 Robert (II) de Beaumont dit le Bossu (1104-1168),  de Leicester. Frère jumeau de Galéran IV de Meulan, fils du précédent ;
 Robert (III) de Beaumont dit Blanches mains († 1190),  de Leicester. Fils du précédent ;
 Robert (IV) de Beaumont dit Robert FitzPernel († 1204),  de Leicester. Fils du précédent ;
 Robert II de Meulan († 1204), comte de Meulan. Fils de Galéran IV.

Voir aussi 
 Famille de Beaumont